est le titre anglais des œuvres suivantes :
 Le major parlait trop, roman d'Agatha Christie, publié en 1964 ;
 Le major parlait trop, téléfilm de Robert Michael Lewis avec Helen Hayes, diffusé en 1983.
 L'Œil de verre (), téléfilm de la série Miss Marple (1984-1992), diffusé en 1989.

Le roman n'a pas encore fait l'objet d'une adaptation dans le cadre de la seconde série télévisée Miss Marple (depuis 2004).